Dolo se poate referi la:

 Dolo, comună în departamentul Côtes-d'Armor, Franța
 Dolo, comună din provincia Veneția, regiunea Veneto, Italia